Giuseppe Cerboni (1827-1917) – matematico italiano
 Marc Cerboni (1955-1990) – schermidore francese
 Umberto Cerboni (1891-1916) – militare italiano